Preusker ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Preusker (1913–1976), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Karl Benjamin Preusker (1786–1871), deutscher Bibliothekar
 Susanne Preusker (1959–2018), deutsche Gefängnis-Psychologin und Autorin
 Victor-Emanuel Preusker (1913–1991), deutscher Politiker und Bankier
 Wolfgang Maier-Preusker (* 1948), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Karl-Preusker-Bücherei
 Karl-Preusker-Medaille